

Бюсайрес — місто, штат Північна Дакота
 Бюсайрес — місто, штат Огайо
 Бюсайрес — переписна місцевість, штат Канзас